Този списък съдържа държавите членки на ЕС по население.

Източници 

 Евростат
 Национален статистически институт

Членове на ЕС
Списъци на страни
Демографски сравнения на страните